Посёлок НИИРП (посёлок Научно-исследовательского института резиновой промышленности) — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области России, в составе муниципального образования Городское поселение Сергиев Посад (до 29 ноября 2006 года входил в состав Березняковского сельского округа)).

Посёлок расположен примерно в 8 км (по шоссе) на северо-восток от Сергиева Посада, на левом берегу реки Торгоши (левый приток Вори), высота центра посёлка — 201 м над уровнем моря.

На 2016 год в НИИРПе зарегистрировано 2 гск, посёлок связан автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами (остановка Смена), действует детский сад № 64 «Ёлочка».

Население

Примечания 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района